Галанино — название населённых пунктов в России:
 Галанино — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Галанино — село в Казачинском районе Красноярского края.
 Галанино — деревня в Борском районе Нижегородской области, упразднена в 2008 году.
 Галанино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Галанино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Галанино — деревня в Карагайском районе Пермского края, упразднена в 2005 году.
 Галаннино — бывшая деревня, вошедшая в 1986 году в состав посёлка Муромцево Судогодского района Владимирской области.